Kinyanjui ist der Familienname folgender Personen:

 Nephat Ngotho Kinyanjui (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Wanjiru Kinyanjui (* 1958), kenianische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin